Das Kabinett Nikos Anastasiadis II  stellt seit dem 1. März 2018 die Regierung der Republik Zypern und löste das Kabinett Nikos Anastasiadis I ab.

Mitglieder des Kabinetts

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz

Anastasiadis II